Kijowska ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Kijowska (* 1981), polnische Schauspielerin
 Marta Kijowska (* 1955), polnische Publizistin

siehe auch
 Kijowski